Trotina, obec na Královédvorsku v okrese Trutnov
 Trotina (Smiřice), část města Smiřice v okrese Hradec Králové
 Trotina (potok), potok v okresech Trutnov a Hradec Králové, tekoucí přes obec Trotina, pravý přítok Labe v Lochenicích
 Trotina (přírodní památka), přírodní památka v místě ústí potoka Trotina v Lochenicích v okrese Hradec Králové

Externí odkazy